Sarcozona är ett släkte av isörtsväxter. Sarcozona ingår i familjen isörtsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Isörtsväxter
Sarcozona